Ruusuvuori est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Aarno Ruusuvuori (1925-1992), architecte finlandais
Emil Ruusuvuori (né en 1999), joueur finlandais de tennis
 (né en 1957), écrivain indépendant finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois